Soutěžní ročník Bardsragujn chumb 1992 byl historicky 1. ročníkem nejvyšší arménské fotbalové ligy po rozpadu SSSR. Svůj první titul vybojovali týmy FC Širak Gjumri a Homenetmen Jerevan.

Základní část

Skupina A

Skupina B

Mistrovská část

Konečné umístění

Skupina o udržení

Konečné umístění

Vítěz

Odkazy

Reference

Související články 
 Bardsragujn chumb

1992
Fotbal v Evropě v roce 1992
Sport v Arménii v roce 1992